La saison 1997-1998 du Championnat de football Saint-marinais était la treizième édition de la première division saint-marinaise.

Lors de celle-ci, le SS Folgore/Falciano a conservé son titre de champion face aux quinze meilleurs clubs saint-marinais lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Parmi les seize clubs participants répartis en deux groupes de huit, les trois premiers de chaque groupe se sont retrouvés en playoffs pour se disputer la victoire finale.

Le SS Folgore/Falciano a été sacré champion de Saint-Marin pour la deuxième fois.

Les 16 clubs participants 

En raison du peu de nombre de stades se trouvant sur le territoire de Saint-Marin, les matchs sont joués par tirage au sort sur un des six stades suivants :

 Stadio Olimpico (Serravalle)
 Campo di Fiorentino (Fiorentino)
 Campo di Acquaviva (Chiesanuova)
 Campo di Dogana (Serravalle)
 Campo Fonte dell'Ovo (Domagnano)
 Campo di Serravalle (Serravalle)

Compétition

Classement 

Groupe B

|}
|

|}

Matchs

Playoffs

Bilan de la saison

Voir aussi

Liens internes 

 Championnat de Saint-Marin de football de D1
 Coupe de Saint-Marin de football
 Supercoupe de Saint-Marin de football

Liens externes 

  Site officiel

Championnat de Saint-Marin de football